Карл Фабрициус:

 Карл Фабрициус (1826—1892) — трансильванский историк.
 Карл Фабрициус (род. 1982) — шведский хоккеист. См. также 

 Карел Фабрициус (1622—1654) — голландский художник.